Madre mia – poesia di William Hope Hodgson
 Madre mía – cortometraggio del 1910 diretto da Narciso Cuyàs
 Madre mia – singolo di Gatto Panceri del 2009